Стоор — фамилия. 

Известные носители:

 Стоор, Мечислав (1929—1973) — польский актёр театра, кино и телевидения.
 Стоор, Фредрик (род. 1984) — шведский футболист.